Ning Qin (; ur. 7 stycznia 1992) – chińska narciarka dowolna, specjalizująca się w jeździe po muldach, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2009 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharu Europy, Pucharu Północnoamerykańskiego oraz Pucharu Australijsko-Nowozelandzkiego. Była ona uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Jazda po muldach

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1992
Chińscy narciarze dowolni
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014